

Населені пункти та їхні частини
 Любень — гміна в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства
 Любень — село в гміні Леґницьке Поле Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Любень — село в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства
 Любень — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Любень — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Любень — село в гміні Любень Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Любень — село в гміні Міломлин Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Любень — село в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Любінь (Любень) — село в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства

 Любень — частина села Юзефув у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки

Див. також 
 Любінь